Lecker ist eine Zeitschrift über das Essen, die seit 1985 von der Bauer Media Group herausgegeben wird, sie erscheint zehnmal im Jahr. Sitz der Redaktion ist Hamburg. Lecker erreicht eine verkaufte Auflage von  Exemplaren laut  und erreicht damit etwa 0,47 Millionen Leser (Stand: 1/2015).

Zielgruppe und Inhalt 
Der Ableger der Zeitschrift kochen & genießen richtet sich an junge Frauen und Männer zwischen 25 und 45 Jahren. Die Zeitschrift versteht sich als „Foodmagazin für Querköche“. Eine Besonderheit des Heftes ist das ungewöhnliche Querformat.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Lecker.de Homepage

Ernährungszeitschrift (Deutschland)
Zeitschrift (Hamburg)
Ersterscheinung 1985
Deutschsprachige Monatszeitschrift